Urbinum ou Urvinum, littéralement en latin « petite ville », est le nom de deux villes antiques de la région des Marches, au versant adriatique de l’Italie centrale. Elle est mentionnée par Pline l'Ancien dans une liste alphabétique et hors contexte :
 Urbinum Metaurense ou Mataurense, identifiée à Urbino, car cette ville est située sur le Métaure, mais quelquefois aussi à Urbania ; 
 Urbinum Hortense, site inconnu, mais que l'archéologue amateur G. Bizzózero identifia dans les années 1930 à des ruines d'une agglomération importante qu'il découvrit près de Collemancio dans la commune de Cannara.

Voir aussi 
 Liste des noms latins des villes d'Italie

Notes et références 

Géographie de la Rome antique